Een Heilige of Katholieke Liga was in de geschiedenis een veelal door de paus samengeroepen militaire alliantie.

 Heilige Liga (1495) of Liga van Venetië
 Heilige Liga (1511) of Liga van Kamerijk
 Heilige Liga (1526) of Liga van Cognac
 Heilige Liga (1538) 
 Heilige Liga (1571) van paus Pius V
 Heilige Liga (1576) of gewoon de Ligue 
 Katholieke Liga (1609)
 Heilige Liga (1684)

Zie ook 
 Heilige Alliantie (1815)

Militaire alliantie